Александр Махе Оуэнс Драйсдейл (; 19 ноября 1978, Мельбурн, Австралия) — новозеландский гребец (академическая гребля), двукратный олимпийский чемпион в заездах одиночек (2012 и 2016), бронзовый призёр Игр 2008 года, участник Игр 2004 года (пятое место). Пятикратный чемпион мира 2005, 2005, 2007, 2009 и 2011 годов в одиночке. Получил от родителей имя от названия самого большого из острова Сейшел — острова Маэ (имя произносится на английский манер — Махе). Занимается греблей с 18 лет. Женат на Джульетт Хэйг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Оклендского университета
Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по академической гребле